Nikolajevka is een veelgebruikte naam voor plaatsen in Rusland en (in lokale vervorming) ook in andere Slavische landen. Voorbeelden zijn:

Rusland

Nikolajevka (Joodse Autonome Oblast), nederzetting met stedelijk karakter in de Joodse Autonome Oblast
Nikolajevka (Mordovië), nederzetting met stedelijk karakter in de autonome republiek Mordovië
Nikolajevka (oblast Oeljanovsk), nederzetting met stedelijk karakter in de oblast Oeljanovsk
Nikolajevka (Basjkirostan), plaats in de autonome republiek Basjkirostan (Basjkortostan)
Nikolajevka (kraj Altaj), plaats in de kraj Altaj
Nikolajevka (kraj Kamtsjatka), plaats in de kraj Kamtsjatka
Nikolajevka (kraj Primorje), plaats in de kraj Primorje

Andere landen
Mykolajivka (oblast Donetsk), een stad in de Oekraïense oblast Donetsk
Mykolajivka (Krim), een plaats in de autonome Krimrepubliek van Oekraïne
Nikolaevka, een dorp in de Bulgaarse oblast Varna